

Persone 
Michael Mayer – regista cinematografico, teatrale e televisivo statunitense
Michael Mayer – regista israeliano
Michael Mayer – calciatore tedesco
Michael Mayer – musicista tedesco
Michael Mayer – pallavolista tedesco
Mike Mayer (a volte accreditato come Michael Mayer) – regista, sceneggiatore e produttore statunitense

Pagine correlate 
Mayer
Mike Meyers
Michael Myers